Дубищенська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування, Волинська область, Ківерцівський район
 Дубищенська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район